Пуерто дел Салитре има више значења:

 Пуерто дел Салитре (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуерто дел Салитре (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику